Thornhill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thornhill, Dumfries and Galloway, Skottland, 
 Thornhill, Derbyshire, England, 
 Thornhill, Caerphilly – en ort i Caerphilly, Wales
 Thornhill, Cardiff – en ort och community i Cardiff, Wales
 Thornhill, Copeland – en ort i Cumbria, England
 Thornhill, Hampshire – en ort i Southampton, Hampshire, England
 Thornhill, Stirling – en ort i Stirling, Skottland
 Thornhill, Torfaen – en ort i Torfaen, Wales
 Thornhill, West Yorkshire – en ort i Kirklees, West Yorkshire, England
 Thornhill, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA 

 Thornhill, Kentucky, Jefferson County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar